Paul Frans Verbeeck (13 juni 1958) is een Belgisch politicus voor CD&V en sinds 2001 burgemeester van de gemeente Nijlen.

Levensloop

Jeugd 
Paul Verbeeck is de zoon van Marcel Verbeeck en Antonia Goyvaerts. Verbeeck volgde lager onderwijs in Nijlen en nadien volgde hij economie aan het Sint-Jozefscollege in Herentals. Daarna (1976-1981) ging hij Toegepaste Economische Wetenschappen studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

In 1988 trouwde Paul Verbeeck met Hilde Op de Beeck en in 1998 kregen zij samen een tweeling.

Politieke en professionele loopbaan 
In 1982 stapte Verbeeck als 24-jarige in de politiek. Hij kwam toen op voor de toenmalige CVP, voorganger van CD&V. Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid (1982-1988) en was nadien zes jaar voorzitter van het OCMW (1988-1994) en zes jaar schepen voor Jeugd, Lokale Economie en Financiën (1994-2000). Op 8 oktober 2000 werd hij verkozen tot burgemeester. Dit ambt voert hij sinds 2001 reeds vier legislaturen uit. Onder zijn bevoegdheden vallen het algemeen beleid, politie, brandweer, burgerzaken en ruimtelijke ontwikkeling.

Beroepshalve was hij leerkracht gedurende drie maanden, 1983-1985 Monsanto Antwerpen, en vanaf 1985 was hij meer dan 34 jaar actief als manager bij Janssen Pharmaceutica Beerse. Verder is hij ook nog actief als bestuurslid in verschillende raden zoals CIPAL en Fluvius Antwerpen.

In 2018 kwam ook zijn zoon op bij de CD&V met de lokale verkiezingen in Nijlen. Hij werd verkozen en is sinds 2019 lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Nijlen.

Legislatuur 2007-2012 
Paul Verbeeck leidde als burgemeester een coalitie bestaande uit CD&V en Nijlen&U. Samen vormden ze de meerderheid met 16 op 27 zetels.

Legislatuur 2013-2018 
Verbeeck leidde als burgemeester een coalitie bestaande uit CD&V en Nijlen&U. Samen vormden ze een nipte meerderheid met 14 op 27 zetels.

Legislatuur 2019-2024 
Bij de verkiezingen van 2018 behaalde Verbeeck 2573 voorkeursstemmen. Hij leidt sinds de verkiezingen als burgemeester een coalitie bestaande uit CD&V, Groen-Open Vld en Nijlen&U. Samen vormen ze de meerderheid met 17 op 27 zetels.

CD&V-politicus
Burgemeester van Nijlen